Benedetta Glionna – calciatrice italiana
 Grace Glionna, nota come Grace Darmond – attrice canadese